

Miejscowości

Francja 
 Bendorf

Niemcy 
 Bendorf – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz
 Bendorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Zobacz też 
 Beendorf
 Benndorf